Aleatoriskkan syfta på:

Aleatorisk musik
Aleatorisk litteratur